Prabuty – miasto w województwie pomorskim w powiecie kwidzyńskim
 Prabuty – gmina w województwie pomorskim, w powiecie kwidzyńskim
 Prabuty – stacja kolejowa w Prabutach, w województwie pomorskim
 Prabuty – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie wyszkowskim, w gminie Długosiodło
 Prabuty – dawna gromada w powiecie iławskim
 Prabuty – dawna gromada w powiecie suskim

Zobacz też 
 Prabuty Góry